Cuisy peut faire référence à différentes communes françaises : 

 Cuisy, dans la Meuse
 Cuisy, en Seine-et-Marne
 Cuisy-en-Almont, dans l'Aisne